Zollbrück steht für:
 in Deutschland
 Zollbrück (Kloster Veßra), Ortsteil der Gemeinde Kloster Veßra, Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 in der Schweiz
 Zollbrück (Rüderswil), ein Ort in den Gemeinden Rüderswil und Lauperswil im Kanton Bern
 in Polen
 Korzybie (Kępice) in der Woiwodschaft Pommern in Polen (deutscher Name Zollbrück, Kreis Rummelsburg/Pommern)